129 км (Баклань) — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 37 км к северо-востоку от станции Слюдянка I в посёлке Баклань. Остановочный пункт 129 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
В 1905 году введён в эксплуатацию разъезд Бакланий, впоследствии блокпост.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги